Lynes ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Lynes (1910–2007), US-amerikanischer Romanist
 Frank Lynes (1858–1913), US-amerikanischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Hubert Lynes (1874–1942), britischer Admiral und Vogelkundler
 George Platt Lynes (1907–1955), US-amerikanischer Fotograf
 Martin Lynes (* 1968), australischer Schauspieler
 Roy Lynes (* 1943), britischer Keyboarder

Siehe auch:
 Lines